Panasqueira (Câmara de Lobos), localidade do concelho de Câmara de Lobos
 Panasqueira (São Jorge da Beira), localidade da freguesia de São Jorge da Beira
 Mina da Panasqueira, minas no município da Covilhã

Desambiguações de topônimos